Le mot épistolaire dérive d'épître, synonyme de missive aujourd'hui remplacé par lettre au sens de correspondance.

Désigne une correspondance ou une relation par lettres.

 En littérature on l'utilise pour :
 Le genre épistolaire qui désigne globalement toute littérature composée de correspondances ;
 Spécialement, le roman épistolaire, où le récit est censé être composé de la correspondance d'un ou plusieurs narrateurs.